Aufbau – mensile destinato agli ebrei di lingua di tutto il mondo fondata nel 1934 e pubblicata fino al 2004 a New York e successivamente a Zurigo.
Principio dell'Aufbau – principio della chimica